Planina Rushmore, monumentalna granitna skulptura u Južnoj Dakoti 
 Tajkun iz Rushmorea, film Wesa Andersona iz 1999.
Rushmore, Minnesota, maleni gradić u SAD-u
Mount Rushmore (sastav), rock sastav iz 1960-ih